Het tennistoernooi US Open werd in 1989 bij de vrouwen voor de 103e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Martina Navrátilová met 3-6, 7-5 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1989